Сьерра-тотонакский язык (Sierra Totonac) — совокупность тотонакских языков коренных народностей, проживающих в мексиканских штатах Пуэбла и Веркарус. Язык стал самым известным благодаря труду Германа "Педро" Ашманна, который создал небольшой словарь и несколько научных статей по этому языку.

Разновидности 
Разновидности сьерра-тотонакского языка весьма разнообразны, и специалисты склонны считать их отдельными языками:
 Горный тотонакский язык (Highlabd Totonac, Sierra Totonac, Totonaco de la Sierra), на котором говорят в штатах Веракрус, Пуэбла и в муниципалитете Сакатлан.
 Коатепекский тотонакский язык†
 Коютланский тотонакский язык (Coyutla Totonac, Totonaco de Coyutla), на котором говорят у подножия гор к северу от рек Сьерра-Тотонака и Олинтла в штате Пуэбла
 Олинтланский тотонакский язык
 Оселонакастланский тотонакский язык
 Сапотитланский (сапотитлан-де-мендесский) тотонакский язык (горный район Сьерра-Норте-де-Пуэбла)
 Уэуэтланский тотонакский язык
Сапотитланский является самым известным, будучи описанным Ашманном.

Ссылки 
 Горный
 Коютланский

Языки Мексики
Тотонакские языки